Un barreau est une barre de bois ou de fer qui sert de clôture. Elle désigne par extension l'enceinte réservée où se placent les avocats pour plaider.
 Un barreau est un portail en pierre traditionnel des cases créoles de l'île de La Réunion.
 Le barreau est l'ordre professionnel des avocats.
 Un barreau est une barre de métal, souvent en acier rapide, utilisée pour réaliser des outils de tour et rectifiée sur toutes les faces.

Nom de famille 

 Catherine Barreau (1965-), écrivaine belge
 Gaston Barreau (1883-1958), footballeur français ;
 Gisèle Barreau (née en 1948), compositrice et pédagogue française ;
 Jean-Claude Barreau (1933-), essayiste français ;
 Louis Barreau de la Touche (1758-1792), religieux français du  ;
 Marcel Barreau (1898-1956), homme politique français ;
 Maurice Barreau (1939-), footballeur français.